HMS Howe ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Royal Navy británica, en memoria del almirante Richard Howe, primer conde Howe, otro buque más, estuvo propuesto con el citado nombre, pero fue cancelado:

  fue un navío de línea de 120 cañones, construido en 1815 y desguazado en 1854.
 , botado en 1860, fue un navío de línea]] de 121cañones, fue renombrado Bulwark, y posteriormente Impregnable en 1886.
 , botado en 1885, fue un acorazado de clase Admiral.
 HMS Howe, fue el nombre propuesto para un Crucero de batalla de clase Admiral, fue puesto en grada en 1916 y fue cancelado en 1917.
 , fue un acorazado de clase King George V botado en 1940.

Nombres de buques británicos